

Editoria
 Almena Ediciones – casa editrice spagnola

Geografia
 Germania
 Almena – frazione di Extertal, nella Renania Settentrionale-Vestfalia
 Stati Uniti d'America
 Almena – città della Contea di Norton, Kansas
 Almena – township della Contea di Van Buren, Michigan
 Almena – città della Contea di Barron, Wisconsin